Selon le contexte, Joystick peut désigner :

Jeu vidéo 
 Un joystick, un mot anglais couramment utilisé au moins en France pour parler d'un périphérique informatique utilisé principalement dans le jeu vidéo ;
 Le joystick de borne d'arcade, plus robuste ;
 Joystick, un magazine de presse spécialisée dans les jeux vidéo sur ordinateurs personnels ;
 Joystiq, un blog spécialisé dans le jeu vidéo.

Comics 
 Joystick, une super-vilaine de l'Univers Marvel.